Eichbühl ist der Name folgender Objekte:

in Baden-Württemberg:
 Eichbühl (Erlenmoos), Ortsteil der Gemeinde Erlenmoos, Landkreis Biberach
 Eichbühl (Waldkirch), Ortsteil der Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen
 Eichbühl (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg
 Eichbühl (Niedereschach), Ortsteil der Gemeinde Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis

in Bayern:
 Eichbühl (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf
 Eichbühl (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim
 Eichbühl (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen

in Rheinland-Pfalz:
 Eichbühl (Pfälzerwald), Berg im Pfälzerwald bei Ramberg (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße
Siehe auch:
 Aichbühl